Fagen steht für:

 Fagen, historische Hofmark bei Bad Aibling, Bayern
 Fagen, historisches Viertel des Stadtteils Gries-Quirein in Bozen, Südtirol

Gewässer:
 Fagenbach, Bachlauf in Jenesien und Gries bei Bozen, Südtirol

Fagen ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Fagen (* 1951), US-amerikanischer Dirigent
 Donald Fagen (* 1948), US-amerikanischer Rockmusiker
 Patricia Weiss Fagen (* 1940), Politikwissenschaftlerin
 Richard R. Fagen (* 1933), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch
 Bakteriophagen